Vajda Károly (1855–1921) bölcseleti doktor, állami főgimnáziumi tanár, középiskolai igazgató
 Vajda Károly (1942) színész
 Vajda Károly (1961) festő, grafikus
 Vajda Károly (1969) irodalomtudós

Jegyzetek